Yanzi peut désigner :
 les Yanzi, une population de la République démocratique du Congo ;
 le yansi, une langue bantoue.